Лито́вченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Литовченко, Александр Дмитриевич (1835—1890) — русский и украинский художник исторического жанра.
 
 
 Литовченко, Влада Владимировна (род. 1970) — украинская фотомодель, общественная деятельница, председатель Международного фонда культурного сотрудничества.
 
 Литовченко, Вячеслав Валерьевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Литовченко, Геннадий Владимирович (род. 1963) — советский и украинский футболист, тренер.
 
 Литовченко, Екатерина Ивановна (1948—2012) — украинская художница, рисовавшая ртом.
 
 
 Литовченко, Игорь Владимирович (род. 1966) — украинский предприниматель.
 Литовченко, Ирина Евгеньевна (род. 1959) — советская легкоатлетка, тренер.
 Литовченко, Максим Викторович (род. 1969) — российский актёр.
 
 Литовченко, Никита Васильевич (1918—1992) — советский и российский учёный.
 Литовченко, Николай Иванович (1919—1968) — Герой Советского Союза.
 Литовченко, Павел Фёдорович (1952—2012) — советский легкоатлет, тренер.
 
 Литовченко, Степан Ануфриевич (1909—1969) — Герой Советского Союза.
 Литовченко, Цезарий Григорьевич (1932—2015) — советский и российский учёный, доктор технических наук.

См. также 
 Литвиненко
 Литовко